Mid and West Wales (littéralement « pays de Galles central et occidental » ou « centre et ouest du pays de Galles » en anglais) peut désigner :
 Mid and West Wales, une circonscription électorale britannique utilisée entre 1979 et 1994 pour les élections européennes ;
 Mid and West Wales, une région électorale galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd.